Asuka este un prenume, nume de familie și toponim japonez. Cuvântul provine de la Ashuku nyorai, varianta japoneză a numelui Akshobhya (unul din Cinci Buddha ai Înțelepciunii).

Toponime
 Asuka, Yamato (飛鳥), regiune în provincia Yamato (prefectura Nara de astăzi) unde se afla palatul imperial și aparatul de stat în secolele VI și VII d.Hr.
 Asuka, Nara (明日香), sat în prefectura Nara situate pe locul orașului antic Asuka (飛鳥)

Persoane
 Asuka (wrestler), wrestleră japoneză care activează în WWE pentru marca Raw.